Maihof bezeichnet:
 Maihof (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg im Landkreis Hof, Bayern
 Maihof (Westhausen), Wohnplatz in der Gemarkung Westhausen der Gemeinde Westhausen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Maihof (Landkreis Bad Dürkheim), Ort im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

 Maihof (Gemeinde Eggerding), Ortschaft der Gemeinde Eggerding, Bezirk Schärding, Oberösterreich

 Maihof (Luzern), Stadtteil von Luzern, Wahlkreis Luzern-Stadt, Kanton Luzern

Siehe auch:
 Maihof-Drahtzug, Weiler der Ortsgemeinde Altleiningen im Landkreis Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Maihofer
 Maihoff
 Mayhoff